Fuyang bezeichnet:

 den Kreis Guangling (广灵县) der bezirksfreien Stadt Datong in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Guangling;
 den Stadtbezirk Guangling (广陵区) der bezirksfreien Stadt Yangzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Guangling (Yangzhou);
 die Großgemeinde Guangling (广陵镇) der kreisfreien Stadt Taixing in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Guangling (Taixing);
 das Grab (chin. Guangling 光陵) des Tang-Kaisers Muzong (Li Heng) in Pucheng, Shaanxi, siehe Guangling-Mausoleum.